Javier López puede referirse a:

 Javier López (1794-1836), militar argentino.
 Javier López de Uribe (1943), arquitecto español.
 Javier López Moreno (1946), político mexicano.
 Francisco Javier López Marcano, político español.
 Javier López Alonso (1957), político español.
 Javier López Zavala (1968), político mexicano.
 Javier López Estrada (1981), político español.
 Javier López Fernández (1985), político español.
 Javier López del Espino (1985), escultor español.

Futbolistas 
 Javi López Aguilera, futbolista español.
 Javier López Vallejo (1975), futbolista español.
 Carlos Javier López (1980), futbolista argentino.
 Javier López Rodríguez (1986), futbolista español.
 Javier López Rodríguez (1988), futbolista colombiano.
 Francisco Javier López Díaz (1988), futbolista español.
 Francisco Javier López Campa (1988), futbolista estadounidense.
 Javier López Iglesias (1989), futbolista español.
 Christian Javier López Payán (1992), futbolista mexicano.
 Javier Eduardo López Ramírez''' (1994), futbolista mexicano.